est la formule brute de plusieurs isomères.

 estrone, numéro CAS 
 peroxyde de dicumyle ou DCP, numéro CAS